El término andador puede hacer referencia a:

  Andador para discapacidad, utensilio para gente discapacitada;
  Andador, utensilio para ayudar a caminar a los niños;
  Andador para perros, utensilio para ayudar a caminar a los perros discapacitados;
  Andador, persona que se dedica a hacer marcha atlética;
  Andador, robot andador.